

Cinema 
Hindsight – film del 1996 diretto da John T. Bone
 Hindsight – film del 1997, diretto da Patrick Steele
 Hindsight – film del 2008, diretto da Paul Holahan
Hindsight – film del 2011 diretto da Lee Hyun-seung

Musica 
Hindsight – album di Carlene Carter del 1996
 Hindsight – album del rapper John Reuben del 2002
 Hindsight – album della band gothic rock Anathema del 2008

Televisione 
 Hindsight – serie televisiva statunitense del 2015